Дмитриевка — село в составе Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской области.

География 
Находится недалеко от истока протекающей через село речки Ток.

Известные уроженцы и жители 
В селе родились директор Таганрогского научно-исследовательского института связи В.Н. Бровиков и Герой Советского Союза Андрей Судоргин.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Александровского района (Оренбургская область)